Вакарево — название населённых пунктов.

Россия 
 Вакарево — посёлок в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
 Вакарево — посёлок в Ярославле.